

Nom de famille 

 Fredric Westin (1782-1862), un peintre d'histoire et de portrait suédois ;
 Marie-Helene Östlund, née Westin (1966-), une ancienne fondeuse suédoise ;
 Jens Westin (1989-), un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Commerce 
 Westin Hotels & Resorts est une chaîne d'hôtels de luxe présents dans de nombreux pays, propriété de Starwood Hotels & Resorts Worldwide.

Monuments 
De nombreux hôtels et gratte-ciel possédés par la marque précédente font partie du patrimoine architectural mondial.
 Westin Paris Vendôme, anciennement Grand Hôtel Intercontinental à Paris
 Westin Grand Berlin
 Hôtel Westin Excelsior Rome
 Westin Palace (Madrid)
 The Westin Virginia Beach Town Center & Residences (Virginie, aux États-Unis)
 Westin Book-Cadillac Detroit (Michigan, aux États-Unis)

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme suédois